Пригородное — село в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии Российской Федерации. Входит в состав Ильичёвского сельского поселения.

География 
Расположен в северо-восточной части республики, у реки Топка. Фактически вошло в состав города Черкесск.

Уличная сеть
состоит из 14 географических объектов: ул. Веселая, ул. Восточная, ул. Дружбы, ул. Магомедова, ул. Мира, ул. Молодёжная, ул. Новая, ул. О.Касаева, ул. Приозерная, ул. Родниковая, ул. Советская, ул. Х.Богатырева, ул. Центральная, ул. Школьная.

История

Население

Известные жители 
В Пригородном селе живёт Борис Тенуевич Тхакохов (Токаков), знатный животновод, старший чабан колхоза «Ильичёвский», полный кавалер ордена Трудовой Славы (1991). 
Так же в Пригородном селе живёт Эбзеев Расул Абдул-Керимович. Местный бизнесмен.

Инфраструктура 
МКУО «Средняя общеобразовательная школа с. Пригородное», Сельская библиотека с. Пригородное, Дом культуры, ФАП с. Пригородное

Транспорт 
Выезд на автодорогу «Пятигорское шоссе».

Примечания 

Населённые пункты Прикубанского района